Název Cvikov mají tyto sídla:

 Cvikov (okres Česká Lípa) – město v Libereckém kraji se zhruba 5500 obyvatel
 Cvikov (Německo) (Zwickau) – město v německém Sasku se zhruba 100 000 obyvateli